Love Like Blood — второй сингл британской рок-группы Killing Joke, с их пятого студийного альбома Night Time. Песня была спродюсирована Крисом Кимси. На сегодняшний день это самая известная композиция группы.

Влияние 
Несколько коллективов сделали кавер на эту композицию, а немецкая группа Love Like Blood была названа в честь этой песни.

Позиции в чартах

Примечания 

Песни Killing Joke
Песни в стиле готик-рок
Песни новой волны